Miejscowości w USA:
 Old Ripley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
Gminy w USA:
 Old Ripley (ang. Old Ripley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bond